Травничек — фамилия. Известные носители:
 Травничек, Михал (род. 1980) — чешский хоккеист.
 Травничек, Павел (род. 1950) — чешский актёр.
 Травничек, Франтишек (1888—1961) — чешский лингвист.